A Igreja Evangélica Pentescostal Nova Filadélfia ou Igreja Nova Filadélfia (IEPNF) é uma igreja protestante que foi fundada por João Batista do Nascimento juntamente com sua esposa, Leonor Nascimento no ano de 1993. A sede se situa em Itaquaquecetuba, SP, tendo igrejas espalhadas por vários estados do Brasil. No Ceará existem igrejas em Fortaleza, Tauá e outras localidades.

Igrejas

Outros Estados 
 Bahia
 Ceará
 Paraná

Ligações externas 
 Site da Igreja Nova Filadélfia

Neopentecostalismo